Альберт Эйнштейн (1879—1955) — физик-теоретик, который наиболее известен как разработчик специальной и общей теорий относительности. Он также внёс большой вклад в развитие статистической механики, особенно изучение броуновского движения, разрешение противоречий между теорией теплоёмкости и экспериментальными данными, установил связь между флуктуацией и диссипацией. Несмотря на его оговорки относительно трактовок, Эйнштейн также внёс значительный вклад в квантовую механику и, косвенно, квантовую теорию поля (в основном благодаря его теоретическому изучению фотона).

Основные темы и хронология 

Приводимая ниже хронология основных научных открытий Эйнштейна предоставляет контекст для перечисленных далее его публикаций и описывает основные темы, которым посвящены его работы.
 В 1905 году Эйнштейн разработал специальную теорию относительности, которая примирила Принцип относительности Галилея и наблюдаемое постоянство скорости света (парадокс физики XIX века). Ныне специальная теория относительности является основополагающим принципом физики. Её противоречащие интуиции предсказания того, что движущиеся часы идут медленнее, что движущиеся объекты сокращаются по оси движения, что порядок событий не является абсолютным были подтверждены экспериментально. Её соотношение E = mc², утверждающее, что любое вещество заключает в себе энергию, пропорциональную его массе, было впоследствии подтверждено наличием дефекта массы в атомном ядре. Исходя из дефекта массы можно оценить энергию, получаемую при ядерных реакциях, что существенно как для ядерной энергетики, так и для ядерного оружия.
 Также в 1905 году Эйнштейн разработал теорию броуновского движения в терминах флуктуаций числа молекулярных столкновений, что предоставило ещё одно подтверждение тому, что материя состоит из атомов. Несколькими неделями ранее он вывел соотношение Эйнштейна для диффузии, которое явилось первым вариантом более общей флуктуационно-диссипационной теоремы и дало хорошую оценку Числа Авогадро.
 Ещё в 1905 году Эйнштейн предположил существование фотона — элементарной частицы, связанной с электромагнитным излучением, что стало основой квантовой механики. В 1909 году Эйнштейн показал, что у фотона есть и импульс, и энергия, и что таким образом электромагнитное излучение должно обладать, если верна формула Планка, свойствами как волны, так и частицы. Это было предтечей принципа корпускулярно-волнового дуализма.
 В 1909 и 1911 годах Эйнштейн разработал первую квантовую теорию теплоёмкости, обобщив формулу Планка. Его теория разрешила парадокс физики XIX века, связанный с тем, что теплоёмкость зачастую оказывается меньше предсказываемой классической физикой. Его работа была первой, продемонстрировавшей фундаментальность для физики найденного Планком соотношения E=hν и показавшей, что оно относится не только к абсолютно чёрному телу.
 С 1907 по 1915 годы Эйнштейн разработал общую теорию относительности — классическую теорию гравитационных полей, ставшую краеугольным камнем современных астрофизики и космологии. Общая теория относительности базируется на идее о том, что время и пространство динамически взаимодействуют с материей и энергией, что привело к предсказанию многих удивительных вещей: гравитационное замедление времени, увлечение инерциальных систем отсчёта, чёрные дыры, гравитационные волны.
 В 1917 году Эйнштейн опубликовал идею того, что стало известным как метод Эйнштейна-Бриллюэна-Келлера нахождения квантово-механических версий классических систем. Простейшим и самым изместным примером её применения является Боровская модель атома, однако этот метод предсказал и существование более сложных систем — таких, как двуядерные ионы H2+ и HeH2+.
 В 1918 году Эйнштейн разработал общую теорию процесса, в результате которого атомы испускают и поглощают электромагнитное излучение, что явилось основой лазеров (вынужденное излучение) и стимулировало развитие современной квантовой электродинамики.
 В 1924 году, совместно с Шатьендранатом Бозе, Эйнштейн разработал статистику Бозе — Эйнштейна и конденсат Бозе — Эйнштейна, что сформировало основу для объяснения сверхтекучести и сверхпроводимости.
 В 1935 году совместно с Борисом Подольским и Натаном Розеном Эйнштейн описал мысленный эксперимент, впоследствии ставший известным как «парадокс Эйнштейна — Подольского — Розена». На основании этого мысленного эксперимента Эйнштейн, Подольский и Розен сделали вывод о неполноте квантовой теории.
 В последние тридцать лет своей жизни Эйнштейн исследовал вопрос о том, могут ли различные версии единой теории поля классической физики быть применены к ситуации, когда в рассмотрение берутся и электродинамика, и гравитация, а также, возможно, и квантовая механика. Однако его попытки были безуспешными, так как эти теории не имели подтверждений экспериментальными наблюдениями.

Опубликованные работы А. Эйнштейна 
Ниже приведён перечень опубликованных работ А. Эйнштейна. Работы, написанные совместно с другими авторами, выделены цветом. В этом случае соавторы указаны в колонке примечаний.

В первой колонке приведены номера работ, согласно перечням:
 Ш — перечень Пауля Шлиппа, приведённый в библиографии к книге «Альберт Эйнштейн. Философ-учёный» из серии «Библиотека современных философов» на с. 694—730;
 ИС — избранные работы Эйнштейна (), опубликованные издательством Princeton University Press.
В той же колонке указан источник русского перевода статьи, если таковой имеется:
 СНТ — «Сборник научных трудов» в 4 томах;
 ЭС — «Эйнштейновский сборник» с указанием года.
Жирным шрифтом выделен номер тома соответствующего издания. Через дефис указаны номера страниц, где помещена данная работа.

Во второй колонке указано название статьи на языке публикации. Ниже в рамке приведено русско- или англоязычное название статьи. Русскоязычное название соответствует названию опубликованного русского перевода статьи (в этом случае указан источник, где опубликован перевод), либо является прямым переводом оригинального названия (если русский перевод не опубликован или не был доступен авторам и редакторам настоящего списка). Английский перевод названия взят из соответствующей статьи англоязычной Википедии.

Журнальные статьи

Главы в книгах 
With the exception of publication Ш 288, the following book chapters were written by Einstein; he had no co-authors. Given that most of the chapters are already in English, the English translations are not given their own columns, but are provided in parentheses after the original title; this helps the table to fit within the margins of the page.

Книги 
With the exception of publication Ш 278, the following books were written by Einstein; he had no co-authors.

Переводы, одобренные Эйнштейном 
The following translations of his work were authorized by Einstein.

Примечания

Ссылки

Библиография 

 
 
 
 
 
 
 

Эйнштейна
Альберт Эйнштейн